Sezonul 1969-1970 al Cupei Cupelor a fost câștigat de Manchester City, care a învins-o în finală pe formația Górnik Zabrze.

Runda preliminară

Prima rundă

Prima manșă

A doua manșă

Marseille s-a calificat cu scorul general de 2–1.

Roma s-a calificat cu scorul general de 3–1.

A doua rundă

Prima manșă

A doua manșă

Dinamo Zagreb s-a calificat cu scorul general de 3–1.

PSV 1–1 Roma. Roma s-a calificat după aruncarea cu banul.

Sferturi

Prima manșă

A doua manșă

Roma s-a calificat cu scorul general de 2–0.

Semifinale

Prima manșă

A doua manșă

Górnik Zabrze 3–3 Roma.

Manchester City s-a calificat cu scorul general de 5–2.

Play-off

Górnik Zabrze 1–1 Roma în play-off. Górnik Zabrze s-a calificat după aruncarea cu banul.

Finala

Legături externe 
 Sezonul  1969-70 la site-ul UEFA 
 Rezultatele Cupei Cupelor la site-ul RSSSF

1969 în fotbal
1970 în fotbal
Cupa Cupelor UEFA